Белоу́с:

 Белоус — род травянистых растений семейства Злаки.

Топоним 
 Белоус — река, правый приток Десны.
 Белоус — деревня, Тукаевский район, Татарстан, Россия.
 Белоус — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги Украины.
 Новый Белоус — село Черниговского района Черниговской области Украины, центр сельского Совета. 
 Старый Белоус — село Черниговского района Черниговской области Украины, центр сельского Совета.

Фамилия 
 
 Белоус, Анатолий Григорьевич (род. 1951) — советский и украинский химик.
 Белоус, Антон Иванович (1921—1986) — Герой Советского Союза.
 Белоус, Аполлон Максимович (1929—1999) — советский криобиолог, профессор.
 Белоус, Борис Григорьевич (род. 1948) — советский футболист.
 Белоус, Василий (1988—2021) — молдавский боксёр.
 Белоус, Виталий Михайлович (род. 1935) — советский физик-оптик.
 
 
 Белоус, Елена Зиновьевна (род. 1985) — певица, актриса, педагог, поэтесса, композитор и автор песен.
 Белоус, Илья Андреевич (род. 1995) — российский футболист.
 Белоус, Кирилл Герасимович (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Белоус, Николай Андреевич (1913—?) — советский дипломат.
 Белоус, Олег Николаевич (1951—2018) — российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

См. также 
 Белоусов
 Белоусовка
 Белоусово
 Билоус